Dies ist eine Liste der Außenminister Osttimors seit der Ausrufung der Unabhängigkeit 1975. Zusätzlich werden die Vizeminister und, sofern als Amt vorgesehen, die untergeordneten Staatssekretäre angegeben.

Hintergrund 

Zwischen 1975 und 2000 bestand aufgrund der indonesischen Besatzung nur eine Exilregierung. Heute hat der Minister für Äußere Angelegenheiten und Kooperation ( MNEC) seinen Sitz im Außenministerium an der Avenida de Portugal im Stadtteil Fatuhada der Landeshauptstadt Dili.

Außenminister

Vizeminister

Staatssekretäre

Siehe auch 
 Außenpolitik Osttimors

Weblinks 

 Offizieller Facebook-Auftritt des Außenministeriums Osttimors

Einzelnachweise 
Für weitere Einzelnachweise siehe Artikel zu den einzelnen Regierungen.

Osttimor
!
Außenminister